Тополиная улица — название ряда улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР:

Россия 
 Тополиная улица — улица в Краснодаре.
 Тополиная улица — улица в историческом районе Осиновая Роща (посёлок Парголово, Выборгского района Санкт-Петербурга).
 Тополиная улица — улица в Тольятти.
 Тополиная улица — улица в Чебоксарах.

Украина 
 В Днепре:
 Тополиная улица — улица в Индустриальном районе.
 Тополиная улица — улица в Шевченковском районе;

См. также 
 Улица Тополиная аллея — улица в Краснодаре.
 Тополиный переулок